Senyoria de Conflans, senyoria feudal francesa a la Xampanya
 Conflans-sur-Anille, municipi al departament de Sarthe (regió de País del Loira, França)
 Conflans-en-Jarnisy, municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (regió del Gran Est, França)
 Conflans-sur-Lanterne, municipi al departament d'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Conflans-sur-Loing, municipi al departament de Loiret (França)
 Conflans-Sainte-Honorine és un municipi al departament d'Yvelines (regió d'Illa de França, França)
 Conflans-sur-Seine, municipi al departament del Marne (Gran Est)
 Cantó de Conflans-en-Jarnisy, cantó al districte de Briey (departament de Meurthe i Mosel·la, França)
 Cantó de Conflans-Sainte-Honorine, cantó francès al districte de Saint-Germain-en-Laye (departament d'Yvelines, França)